Mozota kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mozota (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mozota (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar